Doli bezeichnet:
 Doli (Trommel), eine Zylindertrommel in der Musik Georgiens
 den Plural von Dolja, einem russischen Gewichtsmaß
 Doli, eine fiktionale Figur in den Fantasyromanen Die Chroniken von Prydain des Schriftstellers Lloyd Alexander
 Doli (Kroatien), eine Ortschaft in der Gemeinde Dubrovačko primorje in Kroatien

 Siehe auch:
 Doli incapax, widerlegbare Vermutung zugunsten der Schuldunfähigkeit von Kindern im englischen Recht
 Exceptio doli, Einrede der Arglist, Rechtsbegriff im antiken Rom
 Doly